King kan som auktorsförkortning betyda:

 Phillip Parker King
 Dennis J. King
 Dennis R. King
 F. Wayne King
 George King
 Joseph Lyonel King (1888-1952)
 Judith E. King
 Philip Parker King
 Rachael A. King
 R.L. King
 Robert Merrill King
 William King
 Willard V. King

Robotskapade auktorsförkortningar